En économie, l'analyse technique est un outil d'analyse graphique des cours de la bourse pour prévoir l'évolution du marché.
 Dans une entreprise industrielle, dans la phase d'industrialisation qui suit la conception d'un produit, l'analyse technique est un outil qui permet de visualiser l'arborescence des différents organes, éléments, et pièces le constituant.